Automaat (algemeen), machine die iets automatisch verricht, of een verrichting uitvoert zonder rechtstreeks volledig menselijk gestuurd te worden
 Installatieautomaat in de elektrotechniek, een beveiliging van stroombanen.
 Telefoniejargon voor automatische telefooncentrale
 Auto met automatische versnellingsbak
 Een gesloten systeem, zoals een Cellulaire automaat
 Een eindigetoestandsautomaat (informatica)
 Verkoopautomaat, een machine die na betaling een gekozen product levert